Good Night (littéralement « bonne nuit » en anglais) peut faire référence à :

Musique 
 Good Night, une chanson des Beatles dans le White Album sortie en 1968
 Good Night,  une chanson de Reece Mastin sortie en 2011

Cinéma 
 Good Night and Good Luck, un film américain réalisé par George Clooney en 2005
 The Good Night, un film américano-britannique réalisé par Jake Paltrow en 2007
 Good Night, un court métrage indien réalisé par Geetika Narang en 2008
 Good Night, un film américain réalisé par Sean H.A. Gallagher en 2013

Télévision 
 Good Night, le premier court métrage des Simpson diffusé en 1987
 Good Night, un des cinq courts métrages de Night and the Doctor (Doctor Who) diffusés en 2011

Toponyme 
 Goodnight, un village du comté de Polk, dans le Missouri, aux États-Unis.